CFP puede referirse a:

 Call for Papers.
 Centro de Formación Profesional
 En política, Concentración de Fuerzas Populares, partido de Ecuador.

Siglas políticas 

CFP : Ciencias Forenses y Periciales